Shrewsbury hießen mehrere Schiffe der Royal Navy und der United States Navy.

Schiffsliste 

|}

Siehe auch 
 HMS Shrewsbury Castle (K374)

Fußnoten 

Shrewsbury
Schiffe Mit Dem Namen Shrewsbury